Кратер Валлах () — маленький ударный кратер находящийся в восточной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого химика-органика, лауреата Нобелевской премии по химии в 1910 году Отто Валлаха (1847—1931) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1979 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются маленький кратер Синас на севере-северо-западе; останки кратера Ариабхата на северо-востоке и небольшой кратер Маскелайн на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 5,7 км, глубина 1,14 км.

Кратер имеет чашеобразную форму, плоское дно чаши отсутствует. Высота вала над окружающей местностью 220 м, объем кратера составляет приблизительно 9 км³. По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по наименованию типичного представителя этого типа — кратера Аль-Баттани C).

До своего переименования в 1979 г. кратер назывался сателлитным кратером Маскелайн Н.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-10, Аполлона-15
 Кратер Валлах на карте LAC-61
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Кратер Валлах на карте AIC61D
 Топографическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны